Верда — топоним.

 Верда — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется земельной дирекции Кемниц.
 Верда — сельский населённый пункт в коммуне Ричен, район Гёрдиц, земля Саксония, Германия.
 Верда — населённый пункт сельского типа на юго-западе Ботсваны, на территории округа Кгалагади.
 Верда — станция Куйбышевской железной дороги в посёлке городского типа Сараи Сараевского района Рязанской области, Россия.

См. также 
 Вёрда